El Niño signifie « l'enfant » en espagnol. Ce terme peut faire référence à :
 El Niño, un courant marin dans l'Océan Pacifique ;
 El Niño – Oscillation australe, ou ENSO, un phénomène climatique et océanographique reliant le phénomène climatique El Niño et l’oscillation australe de la pression atmosphérique ;
 El Niño, un opéra de John Coolidge Adams créé en 2000 ;
 El Niño, une série de bande dessinée de Christian Perrissin (scénario) et Boro Pavlovic (dessin) ;
 El Niño, un album du groupe rap Def Squad sorti en 1998 ;
 El Niño, un thriller hispano-français coécrit et réalisé par Daniel Monzón et sorti en 2014.

C'est également le surnom de :
 Sergio García Fernández (1980-), surnommé El Niño, un golfeur espagnol ;
 Fernando Torres (1984-), souvent surnommé El Niño, un footballeur espagnol ;
 Nino Niederreiter (1992-), un hockeyeur suisse.
 Emilio Frias, chanteur cubain.

Voir aussi 
 
 Pedro Gutiérrez Moya dit El Niño de la Capea, (1952-), un matador espagnol ;
 El niño del árbol (L'Enfant à l'arbre), une peinture réalisée par Francisco de Goya en 1780 ;
 El niño de la luna, un film espagnol réalisé par Agustí Villaronga, sorti en 1989 ;
 El Niño de la Palma (1904-1961), un matador espagnol ;
 El Niño Gusano, un groupe d'indie pop espagnol, formé en 1993 ;
 El niño soldado, une chanson contestataire du groupe de Ska punk espagnol Ska-P, sortie en 2002.

Surnom
Homonymie de personnes